Minipivovar Melichárek je minipivovar se sídlem v Horce nad Moravou. Založen byl v roce 2010 a procesem legalizace prošel v roce 2013. V dnešní době pivovar vyrábí piva nefiltrovaná, zejména 11° až 13° ječná.

Melichárek
Horka nad Moravou